Miejscowości w USA:
 Redwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Redwood – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Josephine
 Redwood – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe
 Redwood City
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Redwood (ang. Redwood County) – w stanie Minnesota
Parki narodowe i stanowe
 Park Narodowy Redwood
 Prairie Creek Redwood State Park
Osoby o nazwisku Redwood
 Bernard Redwood
 Francis Redwood
 John Redwood
Zobacz też:
 Redwood Falls
 Redwood – film z 2017 roku